Аслан Асланов:
 Асланов, Аслан Ахмед оглы (род. 1951) — азербайджанский журналист, генеральный директор Азербайджанского государственного информационного агентства «АзерТАдж». 
 Асланов, Аслан Тарлан оглу (1920—1967) — старший сержант РККА, полный кавалер ордена Славы.